Fabriano – comune in provincia di Ancona
 Fabriano – azienda cartiera
 Fabriano Basket – squadra di basket
 Fabriano – nome proprio di persona.